Santiago José Ostolaza Sosa (Dolores, 10 de julho de 1962) é um ex-futebolista e treinador de futebol uruguaio.

Carreira 
Jogou por Bella Vista, Nacional, Cruz Azul, Querétaro, Gimnasia y Esgrima La Plata, Kyoto Sanga, Defensor, Olimpia, Aurora e Rentistas. Encerrou a carreira em 2000, no Montevideo Wanderers.

Destes, tornou-se herói especialmente no Nacional. Foram dele os dois gols dos tricolores na decisão da Copa Intercontinental de 1988, contra o PSV Eindhoven de Ronald Koeman e Romário. Ostolaza abriu o placar da partida e, após virada neerlandesa, deixou o escore empatado no último minuto da prorrogação. Também marcou um gol na série de penalidades necessária para definir o campeão. O título, ainda por cima, fazia o clube igualar-se ao arquirrival Peñarol no número de conquistas na competição (três), o que se manteve desde então.

Pela Seleção Uruguaia, Ostolaza jogou 43 partidas entre 1985 e 1993, marcando seis gols. Participou de duas Copas América (1989 e 1993), e também da Copa de 1990. 

Seu filho, também chamado Santiago Ostolaza, é atleta do Montevideo Wanderers, sua última equipe como atleta profissonal.

Títulos 
 Nacional
 Copa Libertadores da América: 1988
 Copa Interamericana: 1988
 Mundial de Clubes: 1988
 Recopa Sul-Americana: 1989

 Montevideo Wanderers
 Segunda División de Uruguay: 2000

Futebolistas do Uruguai
Treinadores de futebol do Uruguai
Jogadores da Copa América de 1989
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Futebolistas do Club Atlético Bella Vista
Futebolistas do Club Nacional de Football
Futebolistas do Club Deportivo Social y Cultural Cruz Azul
Futebolistas do Querétaro Fútbol Club
Futebolistas do Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
Futebolistas do Kyoto Sanga Football Club
Futebolistas do Defensor Sporting Club
Futebolistas do Club Olimpia
Futebolistas do Club Aurora
Futebolistas do Club Atlético Rentistas
Futebolistas do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Treinadores do Club Atlético River Plate (Uruguai)
Treinadores do Montevideo Wanderers Fútbol Club
Treinadores do Club Nacional de Football
Treinadores do Racing Club de Montevideo
Naturais de Dolores (Uruguai)